HMS „Africa” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Africa” – 46-działowy żaglowiec z końca XVII wieku
 HMS „Africa” – 64-działowy okręt liniowy III rangi (ang. third-rate) typu Essex z lat 60. XVIII wieku
 HMS „Africa” – 64-działowy okręt liniowy III rangi (ang. third-rate) typu Inflexible z lat 80. XVIII wieku
 HMS „Africa” – 36-działowa fregata V rangi (ang. fifth-rate) typu Apollo z początku XIX wieku HMS „Euryalus”, przebudowana w 1826 roku na okręt więzienny i przemianowana w 1859 roku na HMS „Africa”
 HMS „Africa” – śrubowy slup typu Rosario z lat 60. XIX wieku
 HMS „Africa” – krążownik pancerny typu Drake z początku XX wieku, przed wodowaniem przemianowany na HMS „Good Hope”
 HMS „Africa” – przeddrednot typu King Edward VII z początku XX wieku i I wojny światowej
 HMS „Africa” – niezbudowany lotniskowiec typu Audacious, a po zmianie planów typu Malta z okresu II wojny światowej, którego budowę anulowano w 1945 roku

Zobacz też 
 HMS „Africaine”

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów